Le sigle « ONM » peut renvoyer à (par ordre alphabétique) :
 
 Organisation nationale des moudjahidine (Algérie)
 , série télévisée néerlandaise diffusée entre 1994 et 2010
Sigle de 3 caractères